Села:
 Шишківці — Львівська область, Золочівський район, Підкамінська селищна громада
 Шишківці — Тернопільська область, Чортківський район, Борщівська міська громада
 Шишківці — Хмельницька область, Хмельницький район, Городоцька міська громада
 Шишківці — Чернівецька область, Чернівецький район, Ставчанська сільська громада
 Шишківці — Чернівецька область, Чернівецький район, Новоселицька міська громада
 Шишківці — Чернівецька область, Дністровський район, Вашковецька сільська громада